A Copa do Brasil Sub-20 de 2022 foi a décima primeira  edição desta competição futebolística de categoria de base organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ela foi disputada por 32 equipes entre os dias 27 de setembro e 12 de novembro de 2022.

Participantes e regulamento
O regulamento da competição permaneceu semelhante ao dos anos anteriores: um torneio de sistema eliminatório com a primeira fase sendo disputada em partida única. No entanto, a organização adotou novos critérios para as definições das vagas das edições de 2021 da Copa do Brasil Sub-17 e da Copa do Brasil Sub-20.  As 32 agremiações que integraram o torneio estão listadas abaixo:

Chaveamento

Ligações externas
 Website oficial da competição.

Copa do Brasil de Futebol de 2022
Copa do Brasil de Futebol Sub-20